Chianti Classico – un olio DOP
Chianti Classico – un vino DOCG
Consorzio del Vino Chianti Classico